Berenguela Leónská ( Berenguela de León, 1204 – 12. dubna 1237) byla třetí manželka latinského císaře Jana z Brienne.

Sňatek 
Podle kroniky Alberica z Trois-Fontaines, byla Berenguela dcerou Alfonse IX. Leonského a Berenguely Kastilské. Jejími staršími bratry byli Ferdinand III. Kastilský a Alfons z Moliny. V roce 1217 se Berenguelin bratr Ferdinand stal po abdikaci jejich matky kastilským králem,

V roce 1223 navštívil Santiago de Compostela jako poutník Jan z Brienne. Alfons IX. mu nabídl za manželku dceru Sanchu ze svého prvního manželství, čímž by Jan pravděpodobně zdědil leónský trůn. Nicméně Alfonsova druhá manželka, hlavní poradkyně syna Ferdinanda, nabídla Janovi z Brienne za manželku Berenguelu. Stárnoucí Jan si vybral za manželku Berenguelu, svatba se konala v roce 1224 v Toledu.

Císařovna 
V roce 1229 zdědil korunu Latinského císařství dvanáctiletý Balduin II. Konstantinopolský. Baroni říše rozhodli, že zatím jmenují regenta, který bude vládnout během Balduinovy nezletilosti. Vybrali si právě Jana z Brienne. Balduin zůstal císařem juniorem a dědicem trůnu. 19. dubna 1229 byl zasnouben s dcerou Jana z Brienne Marií, čímž došlo ke spojení obou dynastií.

Jan z Brienne zemřel dne 27. března 1237. Berenguela zemřela zřejmě 12. dubna 1237, přežila svého manžela tedy o pouhých šestnáct dnů. Byla pohřbena v mramorové rakvi v katedrále v Santiago de Compostela.

Vývod z předků

Reference 

Burgundsko-ivrejská dynastie
Leónské infantky
Latinské císařovny
Pohřbení v katedrále v Santiago de Compostela
Narození v roce 1204
Úmrtí 12. dubna
Úmrtí v roce 1237
Ženy